Haus Busch steht für Gebäude

in Nordrhein-Westfalen:
 Haus Busch (Hagen)
 Haus Busch (Niederelvenich) in Zülpich, Kreis Euskirchen
 Haus Busch (Wevelinghoven) in Stadt Wevelinghoven, Ortsteil der Stadt Grevenbroich, Rhein-Kreis Neuss